Azambuja puede hacer referencia a:

Lugares 
 Azambuja, villa portuguesa del distrito de Lisboa.
 Azambuja (freguesia), freguesia portuguesa del municipio de Azambuja.